Ирландско-русская практическая транскрипция — унифицированная система передачи средствами русской письменности звучания слов ирландского языка, в частности, имен собственных и непереводимых реалий.

Основные принципы 
Основой для транскрибирования является написание ирландских слов в соответствии с произношением  (коннахтского) диалекта. Практическая транскрипция учитывает палатализацию, леницию, эклипсис, удвоение согласных, наличие вставных n, t и h, а также другие фонетические, грамматические и орфографические явления ирландского языка.

Передача гласных 
Долгота гласных в транскрипции не отражается: Árann — Аранн, Dún na Séad — Дун-на-Шед.

После непроизносимого буквосочетания fh и сочетаний bh и dh, не произносимых в середине слова, гласные не отражают мягкость предшествующей согласной и передаются так же, как в начале слова.

Передача согласных 
Мягкость согласных, стоящих в начале и в середине слова, отражается при помощи и, е, ё, ю, я, следующих за соответствующими согласными, в конце слова — мягким знаком. Если мягкой является группа согласных, обозначается мягкость лишь последней из них: Siúir — Шюрь, Inis — Инишь, Dairbhre — Дарвре.

Непроизносимые согласные, возникшие вследствие эклипсиса, не отражаются. Заменяющая их согласная буква, в ирландском написании строчная, передается и пишется прописной буквой: Corr па mBeach — Корр-на-Мях, Árd па gCliabh — Ард-на-Глиав, Cúl nа gCon — Кул-на-Гон), Darmhagh Ua nDuach — Дарва-Уа-Нуах. Cочетание nG в начале слова начальным g передается посредством нг: Dún па nGall — Дун-на-Нгалл.

Вставные n, t, h передаются и пишутся прописной буквой слитно со словом: Baile na hInse — Бале-на-Хинше, Lisín nа hEillte — Лишинь-на-Хеллте, An tOileán Mór — Ан-Тилян-Мор

Удвоенные согласные ll, nn, rr передаются удвоением соответствующих русских букв: Biorra — Бирра, Eochaill — Охалль, Beanntraighe — Бяннтрие.

Примечания

Литература 
 

Практическая транскрипция с русским языком
Ирландский язык